À l'Olympia peut désigner :
 À l'Olympia, album live d'Alan Stivell ;
 À l'Olympia, album live de Céline Dion ;
 À l'Olympia, album live de Émilie Simon ;
 À l'Olympia, album live de Gilbert Bécaud ;
 À l'Olympia, album live de Michel Polnareff ;
 À l'Olympia, album live de Patrick Saint-Éloi ;
 À l'Olympia, album live de Trust.

Voir aussi 
 À l'Olympia 89, album live de Véronique Sanson
 
 Mano Solo à l'Olympia, album de Mano Solo sorti en 2011